Ägypter steht für:

 Ägypter (Volk), im weiteren Sinne allgemein alle Einwohner von Ägypten in Nordafrika
 Ägypter (Klettertechnik), Körperposition im Sportklettern
 Balkan-Ägypter, Roma-Minderheit auf der Balkanhalbinsel

Siehe auch:

 Altes Ägypten
 Kopten